

Allemagne 
 Tiefenbach, une commune du Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Biberach
 Tiefenbach, une commune de Basse-Bavière, Bavière, dans l'arrondissement de Landshut
 Tiefenbach, une commune de Basse-Bavière, Bavière, dans l'arrondissement de Passau
 Tiefenbach, une commune du Haut-Palatinat, Bavière, dans l'arrondissement de Cham
 Tiefenbach, une commune de Rhénanie-Palatinat dans l'arrondissement de Rhin-Hunsrück

Autriche 
 Tiefenbach bei Kaindorf, une ancienne commune de la Styrie dans le district de Hartberg-Fürstenfeld

Voir aussi 
 Tieffenbach
 Dieffenbach